Goekoop is een achternaam en kan verwijzen naar:

 Pieter Goekoop (1675-1750), burgemeester van Goedereede
 Christiaan Goekoop (1714-1767), burgemeester van Goedereede
 Cornelis Goekoop (1751-1815), burgemeester van Goedereede en Stellendam
 David Goekoop (1775-1857), schout en burgemeester van Goedereede
 Cornelis Goekoop (1813-1885), burgemeester van Goedereede
 Cornelis Goekoop (1819-1890), burgemeester van Goedereede, Stellendam en Ouddorp
 Gerardus Jacobus Goekoop (1845-1911), burgemeester van Goedereede en Stellendam, lid van de Tweede Kamer
 Adriaan Goekoop (1859-1914), Nederlands ondernemer en archeoloog
 Cees Goekoop (1933-2011), Nederlands bestuurder voor de VVD

Nederlandse of Vlaamse achternaam